12-я танковая дивизия может означать:
 12-я танковая дивизия (СССР)
 12-я танковая дивизия (вермахт)
 12-я гвардейская танковая дивизия